

Carriera

Club 
Ha collezionato oltre 200 presenze nella massima serie uzbeka con varie squadre.

Nazionale 
Nel 2011 ha esordito in nazionale.

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale uzbeka